Alberto Carfagna – giocatore di calcio a 5 argentino
Barbara Carfagna – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Carlo Carfagna – chitarrista italiano
Mara Carfagna – politica ed ex soubrette italiana